Fibulochlamys är ett släkte av svampar. Fibulochlamys ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Fibulochlamys